Типпелига 1996 () — 52-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1996
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1996 году